Luigi Piccioni, critico e storico della letteratura.
 Luigi Piccioni, grammatico
 Luigi Piccioni, storico